Antonio Chionna – carabiniere italiano
 Espedito Chionna – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano